Портер има више значења:
 Округ Портер (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Портер (Вашингтон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
 Портер (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Портер (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Портер (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома

Особе 
 Родни Портер
 Мајкл Портер, професор на Харварду
 Чарлс Портер
 Шанел Портер